David Levy peut faire référence à :
 David Levy Yulee (1810-1856), homme politique américain ;
 David Lévy (1937-), homme politique israélien ;
 David Levy (1945-), joueur d'échecs et homme d'affaires britannique ; 
 David H. Levy (1948- ), astronome et écrivain scientifique québécois.